Dig og mig kan henvise til flere artikler:

 "Dig og mig (sang)" – en sang fra 1984 af Dieters Lieder.
 Dig og mig (film 1986) - en amerikansk film med originaltitlen About last night
 Dig og mig (film) – en film fra 2008 af Christian E. Christiansen.
 Dig & Mig (duo) – en dansk pop-/rockduo